Cerkiew św. Eliasza w Moskwie – prawosławna cerkiew w Moskwie, w rejonie Chamowniki
 Cerkiew św. Eliasza w Moskwie – prawosławna cerkiew w Moskwie, na terenie dawnej wsi Czerkizowo